La Tendresse est le titre de plusieurs œuvres : 
 La Tendresse, un film d’André Hugon sorti en 1930 ;
 La Tendresse, un film de Marion Hänsel sorti en 2013 ;
 La Tendresse, une chanson de Jacques Brel composée en 1959 (La Valse à mille temps (album))
 La Tendresse, une chanson de Bourvil composée en 1963 ;
 La Tendresse, un album musical de Daniel Guichard paru en 1973, qui porte le titre de la première chanson, La Tendresse (musique de Patricia Carli, paroles de Daniel Guichard).
 La Tendresse téléfilm de Bernard Queysanne, 1982